Black Jack — многозначный термин.
 Блек-джек — азартная карточная игра, распространена в казино.
 Black Jack — манга Осаму Тэдзуки 1972 г. про врача с одноименным главным героем, а также многочисленные её экранизации.
 Black Jack — игра для ZX Spectrum.
 Blackjack — кодовое обозначение бомбардировщика Ту-160, принятое в НАТО.
 Блек Джек (1947-1976) — вороной конь, участвовавший в качестве «коня без всадника» в церемониале похорон многих известных личностей США, в том числе трёх президентов.

См. также 
 Блэк, Джек — американский актёр, комик и музыкант. Участник рок-группы Tenacious D.
 Блэк, Джек — придворный крысолов королевы Виктории.